Dera jezik može biti:

Dera (senagi jezik), jezik porodice senagi s Nove Gvineje, Indonezija.
Dera (čadski jezik), čadski jezik iz Nigerije